

Astronomia
4158 Santini – asteroide
37699 Santini-Aichl – asteroide

Persone 

Santini – cognome italiano
Adelmo Santini – partigiano italiano
Adriano Santini – generale italiano
Alice Santini – pallavolista italiana
Ange Santini – politico francese
Bob Santini – ex cestista statunitense
Bruno Santini – attore e regista italiano
Chay Santini – modella e attrice statunitense
Didier Santini – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Felice Santini – medico, militare e politico italiano
Fortunato Santini – presbitero e musicista italiano
Gabriele Santini – direttore d'orchestra italiano
Giacomo Santini – politico e giornalista italiano
Giorgio Santini – politico italiano
Giovanni Santini – architetto italiano 
Giovanni Santini – scienziato e astronomo italiano  
Giuseppe Santini – abate e matematico italiano
Ivan Santini – calciatore croato
Jacques Santini – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
James David Santini – politico e avvocato statunitense
Krševan Santini – calciatore croato, fratello del calciatore Ivan
Leonardo Santini – medico e farmacologo italiano
Nadia Santini – chef italiana 
Norma Santini – schermitrice venezuelana
Renato Santini – pittore italiano
Renzo Santini – politico italiano
Rinaldo Santini – politico italiano
Roberto Santini – scrittore italiano
Roby Santini – disc jockey e cantautore italiano
Ruggiero Santini – generale italiano
 Silvio Santini – scultore italiano
Torello Santini – scultore italiano
Vincenzo Santini – scultore, scrittore e insegnante italiano
Vittorio Santini – militare italiano

Cognomi composti 
Jan Blažej Santini-Aichel – architetto gotico-barocco ceco di origini italiane

Edifici storici 
 Palazzo Minerbetti (dal 1771 passò ai Santini)- con uno spigolo verso piazza Santa Trinita a Firenze
 Palazzo Santini – edificio di Lucca

Film 
 Il grande Santini – film del 1979, scritto e diretto da Lewis John Carlino.
 La rete di Santini – documentario musicale del regista tedesco Georg Brintrup del 2014.

Pagine correlate 
 Giovanni Santini
 Santi (disambigua)
 Santo